Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 430-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:
–Aszód–Bér
 430-as busz

 430-as busz (Miskolc)megszűnt